

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hasz“ beginnt.

Hasz 



Haszc 
 Haszcara, deutsche Rapperin

Haszp 
 Haszprunar, Gerhard (* 1957), österreichischer Zoologe